Aplosporella — рід грибів родини Aplosporellaceae. Назва вперше опублікована 1880 року.

Класифікація 
До роду Aplosporella відносять 342 видів:

Примітки

Джерела 
 Spegazzini, C. 1880. Fungi argentini. Pugillus tertius (Continuacion). Anales de la Sociedad Científica Argentina. 10(4):145-168 - P.157

Роди грибів